Cupidon s'en fout peut faire référence à :
 Cupidon s'en fout est une chanson de Georges Brassens ;
 Cupidon s'en fout est le titre du premier tome de la série de bande dessinée Grand Vampire.